Parque Nacional Laguna Blanca - parque da Argentina
 Laguna Blanca (Neuquén) - um lago da Argentina

Localidades

Laguna Blanca (Chaco)
Laguna Blanca (Formosa)

Laguna Blanca (comuna)

Laguna Blanca (Paraguai)

Ver também 

Desambiguações de topônimos